Památníků vojevůdce Jana Žižky z Trocnova je více:
 Památník Jana Žižky z Trocnova – areál Jihočeského muzea u Trocnova, národní kulturní památka
 Památník Jana Žižky u Sudoměře – připomínající první slavnou Žižkovu bitvu
 Národní památník na Vítkově – jeho součástí je jezdecká socha Jana Žižky připomínající uhájení Vítkova před obležením Prahy účastníky první křížové výpravy
 Žižkova mohyla – u obce Žižkovo Pole u Přibyslavi, připomínající místo Žižkova úmrtí